Зачёт Кубка наций Кубка мира по биатлону 2013/14 рассчитывается по результатам индивидуальных гонок, спринтерских гонок и эстафет.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых национальная сборная являлась лидером зачёта Кубка наций.

Система начисления очков 

В индивидуальных и спринтерских гонках в зачёт идут результаты 3 лучших спортсменов от страны. Например, в случае, если спортсмены одной страны займут все 3 призовых места в гонке, страна получит в зачёт Кубка наций 462 (160 + 154 + 148) очка.

Мужчины

Женщины

Примечания 
Очки Кубков Наций были пересчитаны после дисквалификаций Е.Глазыриной 24 апреля 2018, И.Старых 24 декабря 2013, О.Зайцевой 24 сентября 2020, Е.Юрьевой 23 декабря 2013 (все-Россия) у женщин, А.Логинова(Россия) 26 ноября 2014, С.Седнева(Украина) 16 декабря 2014, К.Златкаускаса(Литва) у мужчин. Их результаты были аннулированы.
 на сайте IBU  5847 очков

Ссылки 
 https://biathlonresults.com/
 Официальный сайт IBU
 Зачёт Кубка наций (мужчины) на сайте IBU 
 Зачёт Кубка наций (женщины) на сайте IBU 

Кубок наций